Tvärsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvärsjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (96,4 ha)
Tvärsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (18,2 ha)
Tvärsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (12,4 ha)
Tvärsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8 ha)
Tvärsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (29,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn